fenomen – zjawisko, rzecz obserwowalna w filozofii
 Fenomen – polski zespół hip-hopowy
 Fenomen – nagrody przyznawane przez „Przekrój” od 2005 r.
 Fenomen – amerykański film fabularny z 1996 r.
 Fenomen – polska komedia romantyczna z 2010 r. w reżyserii Tadeusza Paradowicza
 Fenomen – polski film dokumentalny z 2023 r. w reżyserii Małgorzaty Kowalczyk